Ліга чемпіонів УЄФА серед жінок — міжнародний жіночий футбольний турнір під егідою УЄФА, започаткований 2001 року. З моменту його започаткування відбувся 21 його розіграш, а переможцями стали 8 команд. Найтитулованішим клубом, а також поточним чемпіоном, є французький «Олімпік Ліон».

Фінали

Статистика

Примітки 

Списки:Футбол